The Infiltrator steht für:

 The Infiltrator, Originaltitel von Der Infiltrator, britisch-amerikanischer Film von John Mackenzie (1995) 
 The Infiltrator (2016), britischer Film von Brad Furman